Lucy (Australopithecus), de botresten van een vrouwelijke Australopithecus afarensis (een mensachtige)
 Lucy (film), een film van Luc Besson
 Lucy (Flying V), de naam die bluesartiest Albert King aan een aantal van zijn Flying V-gitaren gaf
 Lucy (Les Paul), een iconische 1957 Gibson Les Paul die eigendom is geweest van vier beroemde gitaristen
 Lucy (naam), afgeleid van de meisjesnaam Lucia
 Lucy (ruimtesonde), een in 2021 gelanceerde ruimtesonde van NASA
 Lucy (single), een nummer van Tom Dice
 Lucy (stripreeks)
 Lucy in the Sky with Diamonds, een nummer van The Beatles
 Lucille Ball, een Amerikaans actrice en comédienne, bekend van I Love Lucy.

 Lucy (Moselle)
 Lucy (Seine-Maritime)
 Lucy-le-Bocage, Aisne
 Lucy-le-Bois, Yonne
 Lucy-sur-Cure, Yonne
 Lucy-sur-Yonne, Yonne

Zie ook
 Lucie (doorverwijspagina)